Whale du Connecticut, ancienne équipe de la Ligue américaine de hockey ;
Whale du Connecticut, équipe de la Ligue nationale féminine de hockey.